Buckley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ron Buckley
 Samuel Botsford Buckley
 Thomas R. Buckley